Верхний Курдюм — село в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Село расположена в юго-западной части Саратовского района, вблизи к посёлку Красный Октябрь, у истока реки Курдюм. Расстояние до административного центра села Михайловка — 10 км, до областного центра составляет 20 км. С областным центром Верхний Курдюм связан автодорогой с твёрдым покрытием. 

Часовой пояс

 Уличная сеть

В селе Верхний Курдюм восемь улиц — Верхнекурдюмская, Горная, Михайловская, Мичуринская, Молодёжная, Первомайская, Песчаноуметская, Пионерская.

Население 

В селе на 1 января 2018 года проживало 233 человека, насчитывалось 67 домовладений.

Инфраструктура 
Село газифицировано, газоснабжение подведено к 76 абонентам. Всей социальной инфраструктурой жители села пользуются в близлежащем посёлке Красный Октябрь.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района